Het Nieuwe Lyceum (Bilthoven), een middelbare school in Bilthoven 
Het Nieuwe Lyceum (Hilversum), een voormalige middelbare school in Hilversum